Советское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Советское сельское поселение — входит в Алексеевский район Белгородской области.
 Советское сельское поселение — входит в Калачевский район Волгоградской области.
 Советское сельское поселение — входит в Октябрьский район Волгоградской области.
 Советское сельское поселение — входит в Калачеевский район Воронежской области.
 Советское сельское поселение — входит в Фалёнский район Кировской области.
 Советское сельское поселение — входит в Межевской район Костромской области.
 Советское сельское поселение — входит в Новокубанский район Краснодарского края.
 Советское сельское поселение — входит в Куртамышский район Курганской области.
 Советское сельское поселение — входит в Советский район Крыма
 Советское сельское поселение — входит в Советский район Ростовской области.
 Советское сельское поселение — входит в Ирафский район Северной Осетии.
 Советское сельское поселение — входит в Ядринский район Чувашии.

См. также 
 Советинское сельское поселение